European Film Awards 1988 (первая церемония премии «Феликс» или «Евро-Оскар») — премия Европейской киноакадемии () была учреждена Европейской Киноакадемией в 1988 году по инициативе группы режиссёров и продюсеров как кинематографический символ (и часть) процесса объединения Европы. Возможно, именно поэтому первая церемония вручения статуэток Евро-Оскара символическим образом была назначена и состоялась в Западном Берлине, 25-26 ноября 1988 года. Не прошло и двух лет, как Берлинская стена была разрушена, а Берлин (и Германия) объединились.

Вполне естественно, что в первый год проведения церемонии вручения премии Европейской киноакадемии традиции вручения премии и список номинаций ещё не вполне устоялись. Именно поэтому среди лауреатов можно наблюдать награждённых по тем номинациям, которые в будущем не встречались (или редко встречались) в списке, а также (напротив) большое количество не вошедших в список категорий, которые в будущем стали постоянными.

Лауреаты и номинанты European Film Awards 1988 (первого «Евро-Оскара»)

Примечания

Ссылки 
 сайт Европейской Киноакадемии 
 сайт Европейской Кинопремии 
 Лауреаты 1988 года на сайте Европейской Киноакадемии 
 Номинанты и лауреаты 1988 года на сайте Европейской Киноакадемии 

European Film Awards
События 25 ноября
ноябрь 1988 года
1988 год в Германии
Кинопремии 1988 года